Tallis ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Tallis (* 1958), englischer Psychiater, Essayist und Autor von Kriminalromanen
 George Tallis (1869–1948), australischer Theaterunternehmer
 Raymond Tallis (* 1946), britischer Geriatriker, Schriftsteller und Kulturkritiker
 Thomas Tallis (~1505–1585), englischer Komponist geistlicher Musik

Tallis ist die aschkenasische Aussprache von sefardisch bzw. Iwrit Tallit